Dream House (film 1932)
 Dom snów (2011)